Westerholz steht für:
 Westerholz (Kreis Schleswig-Flensburg), Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Westerholz (Scheeßel), Ortsteil der Gemeinde Scheeßel, Niedersachsen
 Westerholz (Wesendorf), Ortsteil der Gemeinde Wesendorf, Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Wester-Ohrstedt im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Westerholz (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet bei Landsberg am Lech, Bayern
 Westerholz (Aue), abgegangene Einöde östlich Thalmässing im Landkreis Roth, Bayern